Michalski est un patronyme porté notamment par :

 Cezary Michalski (1963-), écrivain et journaliste polonais ;
 Eva Michalski (1989-), joueuse allemande de volley-ball ;
 Freddy Michalski (1946-2020), traducteur français ;
 Grzegorz Marek Michalski (1972-), économiste polonais ;
 Łukasz Michalski (1988-), athlète polonais spécialiste du saut à la perche ;
 Teodoro Picado Michalski (1900–1960), homme politique,  du Costa Rica ;
 Vera Michalski (1954-), présidente de plusieurs maisons d'édition ;
 Wolfgang Michalski, économiste allemand.

Homonymie de patronyme